Perlberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ludwig Franz Perlberg (um 1777–1844), deutscher Maler.
 Friedrich Perlberg ((Johann) Friedrich Perlberg; 1848–1921), deutscher Maler
 Georg Christian Perlberg ((Johann) Georg Christian Perlberg; 1806–1884), deutscher Maler
 Jana Perlberg (* 1966), deutsche Judoka
 William Perlberg (1900–1968), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:

 Perleberg, Stadt in Brandenburg, Deutschland